

Persone 
 Cram, all'anagrafe Mario Ceirano – compositore e paroliere italiano
 Donald James Cram – chimico statunitense
 Eloise Blaine Cram – zoologa e parassitologa statunitense
 George Cram Cook – produttore teatrale, regista teatrale e scrittore statunitense
 Michael Cram – attore e cantautore canadese
 Mildred Cram – scrittrice e sceneggiatrice statunitense
 Ralph Adams Cram – architetto statunitense
 Stephen "Steve" Cram – atleta britannico
 Thomas Jefferson Cram – ingegnere statunitense

Altro 
 Cram – gioco imparziale
 CRAM-MD5 – meccanismo di autenticazione